Spegel kan syfta på:

 Spegel – en reflekterande yta 
 Spegel (data) –  en kontinuerligt eller regelbundet uppdaterad kopia av en fil eller annan mängd data
 Spegel (hjortdjur) – bakdelen hos hjortdjur, ofta vit eller ljus och använd inom flocken som varningssignal

Personer
 Haquin Spegel (1645–1714), ärkebiskop och diktare

Se även
 Spegel, Spegel (TV-serie) – en nyzeeländsk TV-serie för barn och ungdomar från 1995
 Spegel, spegel (film) – en amerikansk familjefilm från 2012
 Raid – en uppsättning metoder för att få två eller flera hårddiskar att samarbeta som en enhet
 Akterspegel – en mer eller mindre plan yta som vetter bakåt på fartyg eller båtar
 Spegelvänd skrift – text som skrivs i motsatt riktning mot vad som förväntas i ett skriftspråk
 Spiegel (olika betydelser)

en:Mirror (disambiguation)
es:Espejo (desambiguación)
fr:Miroir (homonymie)
id:Mirror (disambiguasi)
it:Mirror
ja:鏡 (曖昧さ回避)
pt:Mirror
fi:Mirror